Snave kan henvise til flere stednavne:

 Snave (Assens Kommune) – landsby i Dreslette Sogn
 Snave (Kerteminde Kommune) – landsby i Stubberup Sogn
 Snave (Langeland) – landsby i Tullebølle Sogn, Langeland Kommune
 Snave (Nordfyns Kommune) – landsby i Søndersø Sogn
 Snave (England) – en bygd i Kent, England